Карлос Алберто — бразильцы:

 Карлос Алберто Торрес — бразильский футболист, чемпион мира 1970 года (капитан сборной)
 Карлос Алберто Паррейра — бразильский тренер, приведший сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 1994 года.